Талита Бейтман (; род. 4 сентября 2001) — американская актриса.

Личная жизнь 
Проживает в Южной Калифорнии. Является одним из девяти младших детей и сестрой актёра Габриеля Бейтмана.

Карьера 
В 2014 году Бейтман сыграла значительную роль в научно-фантастическом фильме ужасов «Рой», в котором также снялись Габриэль Бассо, Кэтрин Прескотт и . Премьера фильма состоялась на фестивале  19 сентября 2014 года.

В 2015 году снялась в роли Скарлетт Кинкейд в четвёртом сезоне комедийной драмы The CW «Зои Харт из южного штата».

Также Бейтман сыграла главную роль в фильме «5-я волна» вместе с Хлоей Грейс Морец и Ником Робинсоном. Режиссёром выступил . Премьера состоялась 22 января 2016 года на Columbia Pictures.

В то же время она снялась в фильме «Девять жизней» вместе с Кевином Спейси, Робби Амеллом, Дженнифрер Гарнер, Кристофером Уокеном и Барри Зонненфельдом. Фильм был срежиссирован Барри Зонненфельдом и был представлен в прокате 29 апреля 2016 года компанией EuropaCorp.

Также Бейтман сыграла роль в фильме , адаптации  . Режиссёром выступил .

Имеет постоянную роль в комедии HBO «Mamma Dallas», которой снимается вместе со своим братом Гэбриелем Бейтманом и Августом Прю.

В 2017 году снялась в роли Дженис в фильме ужасов/приквеле «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и сыграла роль в фильме-катастрофе «Геошторм».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылка 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США